OnAir steht für:

 OnAir (IT-Dienstleister), ein Schweizer IT-Dienstleister
 ONAIR (Band), eine deutsche Musikgruppe aus Berlin

On Air steht für:
 auf Sendung, Hinweis in Film und Rundfunk
 On Air TV Productions, eine deutsche Produktionsfirma
 On Air (Film), ein deutscher Kurzfilm-Thriller aus dem Jahr 2010 von Carsten Vauth und Marco Riedl
 On Air – Live at the BBC Volume 2, das zweite Kompilationsalbum von insgesamt zwei Doppelalben der britischen Gruppe The Beatles